Ниже представлен список озёр Швеции:

Примечания 

Списки:География Швеции
Швеция